IHM est un sigle qui peut désigner :
 interfaces homme-machine, les moyens et outils mis en œuvre afin qu'un humain puisse contrôler et communiquer avec une machine ;
 , une organisation professionnelle au Royaume-Uni, pour les cadres des secteurs de la santé et de l'aide sociale ;
 Sisters, Servants of the Immaculate Heart of Mary, un institut religieux catholique de sœurs.